Вудвил има више значења:
 Вудвил (Флорида)
 Вудвил (Калифорнија)
 Вудвил (Џорџија)
 Вудвил (Алабама)
 Вудвил (Тексас)
 Вудвил (Висконсин)
 Вудвил (Мисисипи)
 Вудвил (Охајо)